|-
|(113501)||2002 TS6|| align=right|15,4|| align=right|2,654|| align=right|0,145|| align=right|12,89|| align=right|4,324||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113502)||2002 TY6|| align=right|16,4|| align=right|2,457|| align=right|0,186|| align=right|3,86|| align=right|3,851||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113503)||2002 TA7|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,135|| align=right|12,23|| align=right|4,422||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113504)||2002 TC7|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,030|| align=right|1,84|| align=right|4,691||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113505)||2002 TJ7|| align=right|14,5|| align=right|2,963|| align=right|0,033|| align=right|10,19|| align=right|5,100||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113506)||2002 TL7|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,218|| align=right|4,17|| align=right|3,658||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113507)||2002 TS7|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,222|| align=right|25,12|| align=right|5,640||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113508)||2002 TG8|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,194|| align=right|1,45|| align=right|3,800||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113509)||2002 TK8|| align=right|15,4|| align=right|2,949|| align=right|0,164|| align=right|0,68|| align=right|5,064||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113510)||2002 TP8|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,061|| align=right|5,32|| align=right|4,674||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113511)||2002 TT9|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,163|| align=right|3,51|| align=right|3,800||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113512)||2002 TS11|| align=right|14,3|| align=right|3,245|| align=right|0,059|| align=right|5,97|| align=right|5,845||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113513)||2002 TP12|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,088|| align=right|5,38|| align=right|3,345||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113514)||2002 TY12|| align=right|16,6|| align=right|2,189|| align=right|0,028|| align=right|3,86|| align=right|3,238||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113515)||2002 TT13|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,087|| align=right|3,28|| align=right|5,022||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113516)||2002 TU13|| align=right|16,7|| align=right|2,265|| align=right|0,114|| align=right|7,08|| align=right|3,409||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113517)||2002 TW13|| align=right|15,3|| align=right|2,847|| align=right|0,072|| align=right|3,15|| align=right|4,802||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113518)||2002 TC14|| align=right|15,9|| align=right|2,527|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|4,016||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113519)||2002 TB15|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,026|| align=right|3,61|| align=right|4,159||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113520)||2002 TR15|| align=right|16,9|| align=right|2,349|| align=right|0,189|| align=right|2,79|| align=right|3,600||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113521)||2002 TH16|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,093|| align=right|13,48|| align=right|5,352||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113522)||2002 TL16|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,218|| align=right|2,84|| align=right|3,787||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113523)||2002 TV16|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,129|| align=right|5,45|| align=right|3,764||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113524)||2002 TV17|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,215|| align=right|25,52|| align=right|5,703||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113525)||2002 TD19|| align=right|15,5|| align=right|3,002|| align=right|0,075|| align=right|1,40|| align=right|5,202||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113526)||2002 TK19|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,026|| align=right|5,17|| align=right|4,618||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113527)||2002 TO19|| align=right|17,5|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|1,02|| align=right|3,729||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113528)||2002 TP19|| align=right|16,1|| align=right|2,703|| align=right|0,016|| align=right|3,70|| align=right|4,443||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113529)||2002 TY19|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,030|| align=right|2,74|| align=right|4,821||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113530)||2002 TK20|| align=right|16,5|| align=right|2,811|| align=right|0,098|| align=right|2,64|| align=right|4,712||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113531)||2002 TQ20|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,077|| align=right|3,22|| align=right|3,256||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113532)||2002 TX20|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,208|| align=right|2,16|| align=right|3,675||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113533)||2002 TL21|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,064|| align=right|6,66|| align=right|4,695||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113534)||2002 TN21|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,033|| align=right|1,43|| align=right|4,692||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113535)||2002 TZ22|| align=right|15,8|| align=right|2,877|| align=right|0,081|| align=right|1,39|| align=right|4,879||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113536)||2002 TY23|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,079|| align=right|15,54|| align=right|4,304||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113537)||2002 TZ23|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,086|| align=right|4,89|| align=right|4,390||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113538)||2002 TE24|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,142|| align=right|3,61|| align=right|4,553||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113539)||2002 TF24|| align=right|14,3|| align=right|3,241|| align=right|0,134|| align=right|3,93|| align=right|5,833||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113540)||2002 TT24|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,219|| align=right|9,49|| align=right|4,147||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113541)||2002 TU25|| align=right|14,9|| align=right|2,872|| align=right|0,201|| align=right|3,95|| align=right|4,867||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113542)||2002 TO26|| align=right|14,3|| align=right|3,022|| align=right|0,057|| align=right|8,67|| align=right|5,252||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113543)||2002 TD27|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,220|| align=right|1,09|| align=right|3,622||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113544)||2002 TE27|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,075|| align=right|4,15|| align=right|4,594||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113545)||2002 TN27|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,054|| align=right|1,64|| align=right|3,456||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113546)||2002 TR27|| align=right|15,5|| align=right|2,999|| align=right|0,169|| align=right|1,74|| align=right|5,193||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113547)||2002 TX27|| align=right|15,5|| align=right|3,059|| align=right|0,042|| align=right|6,53|| align=right|5,350||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113548)||2002 TY27|| align=right|15,5|| align=right|2,704|| align=right|0,078|| align=right|4,28|| align=right|4,445||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113549)||2002 TF28|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,129|| align=right|6,80|| align=right|4,502||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113550)||2002 TJ28|| align=right|16,7|| align=right|2,340|| align=right|0,205|| align=right|2,22|| align=right|3,578||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113551)||2002 TK28|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,089|| align=right|15,88|| align=right|5,787||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113552)||2002 TZ28|| align=right|16,9|| align=right|2,372|| align=right|0,217|| align=right|2,04|| align=right|3,653||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113553)||2002 TN29|| align=right|16,6|| align=right|2,410|| align=right|0,187|| align=right|2,31|| align=right|3,740||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113554)||2002 TZ29|| align=right|14,4|| align=right|2,812|| align=right|0,164|| align=right|9,58|| align=right|4,715||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113555)||2002 TU30|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,164|| align=right|5,17|| align=right|5,616||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113556)||2002 TH31|| align=right|15,2|| align=right|3,093|| align=right|0,161|| align=right|1,68|| align=right|5,440||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113557)||2002 TP31|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,130|| align=right|2,64|| align=right|3,328||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113558)||2002 TS31|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,051|| align=right|14,58|| align=right|4,282||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113559)||2002 TT31|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,129|| align=right|1,67|| align=right|3,296||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113560)||2002 TA32|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,066|| align=right|6,36|| align=right|3,666||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113561)||2002 TY33|| align=right|16,1|| align=right|2,778|| align=right|0,089|| align=right|2,68|| align=right|4,628||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113562)||2002 TC34|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,027|| align=right|4,34|| align=right|5,374||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113563)||2002 TO34|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,022|| align=right|2,91|| align=right|4,466||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113564)||2002 TC35|| align=right|14,9|| align=right|2,853|| align=right|0,112|| align=right|4,35|| align=right|4,819||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113565)||2002 TP35|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,066|| align=right|11,09|| align=right|5,436||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113566)||2002 TG36|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,018|| align=right|6,30|| align=right|4,628||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113567)||2002 TV36|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,050|| align=right|6,63|| align=right|3,526||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113568)||2002 TY36|| align=right|15,2|| align=right|2,838|| align=right|0,056|| align=right|2,85|| align=right|4,779||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113569)||2002 TZ36|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,056|| align=right|12,85|| align=right|4,818||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113570)||2002 TP37|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,170|| align=right|6,02|| align=right|4,124||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113571)||2002 TY37|| align=right|16,7|| align=right|2,182|| align=right|0,221|| align=right|5,34|| align=right|3,222||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113572)||2002 TL38|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,113|| align=right|1,22|| align=right|4,599||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113573)||2002 TR39|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,233|| align=right|5,24|| align=right|4,096||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113574)||2002 TF40|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,131|| align=right|5,56|| align=right|3,403||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113575)||2002 TO40|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,094|| align=right|5,76|| align=right|4,358||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113576)||2002 TC41|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,230|| align=right|12,17|| align=right|4,413||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113577)||2002 TM41|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,084|| align=right|22,59|| align=right|5,534||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113578)||2002 TX41|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,056|| align=right|3,52|| align=right|4,488||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113579)||2002 TT42|| align=right|16,5|| align=right|2,532|| align=right|0,158|| align=right|3,26|| align=right|4,029||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113580)||2002 TX42|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,041|| align=right|11,34|| align=right|5,375||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113581)||2002 TU43|| align=right|14,3|| align=right|3,232|| align=right|0,015|| align=right|7,06|| align=right|5,810||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113582)||2002 TQ44|| align=right|16,0|| align=right|2,787|| align=right|0,131|| align=right|3,97|| align=right|4,652||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113583)||2002 TS45|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,014|| align=right|5,90|| align=right|4,534||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113584)||2002 TT45|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,218|| align=right|1,37|| align=right|5,403||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113585)||2002 TN46|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,076|| align=right|5,31|| align=right|4,530||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113586)||2002 TT46|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,086|| align=right|4,83|| align=right|4,575||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113587)||2002 TX46|| align=right|15,4|| align=right|3,117|| align=right|0,161|| align=right|2,48|| align=right|5,503||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113588)||2002 TE47|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,086|| align=right|10,09|| align=right|5,133||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113589)||2002 TB48|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,12|| align=right|3,395||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113590)||2002 TM48|| align=right|15,5|| align=right|2,775|| align=right|0,111|| align=right|3,39|| align=right|4,623||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113591)||2002 TK49|| align=right|17,0|| align=right|2,183|| align=right|0,178|| align=right|7,18|| align=right|3,226||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113592)||2002 TM49|| align=right|16,4|| align=right|2,684|| align=right|0,107|| align=right|14,75|| align=right|4,397||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113593)||2002 TT49|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,173|| align=right|5,88|| align=right|4,493||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113594)||2002 TA50|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,087|| align=right|14,76|| align=right|5,611||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113595)||2002 TH50|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,192|| align=right|12,45|| align=right|4,186||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113596)||2002 TN50|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,185|| align=right|2,42|| align=right|3,352||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113597)||2002 TZ50|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,213|| align=right|4,38|| align=right|4,001||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113598)||2002 TL51|| align=right|14,8|| align=right|2,871|| align=right|0,135|| align=right|12,97|| align=right|4,863||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113599)||2002 TW51|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|12,40|| align=right|4,506||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113600)||2002 TX51|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,165|| align=right|3,82|| align=right|3,471||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113601)||2002 TY51|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,246|| align=right|4,78|| align=right|5,173||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113602)||2002 TF52|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,208|| align=right|7,22|| align=right|3,460||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113603)||2002 TR52|| align=right|15,7|| align=right|2,576|| align=right|0,216|| align=right|1,98|| align=right|4,134||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113604)||2002 TV52|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,185|| align=right|5,41|| align=right|3,395||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113605)||2002 TD53|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,166|| align=right|7,36|| align=right|3,535||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113606)||2002 TO53|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,178|| align=right|4,92|| align=right|3,455||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113607)||2002 TQ53|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,125|| align=right|17,38|| align=right|5,289||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113608)||2002 TW53|| align=right|16,0|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|7,14|| align=right|3,418||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113609)||2002 TC54|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,203|| align=right|3,39|| align=right|3,409||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113610)||2002 TG54|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,187|| align=right|7,19|| align=right|3,384||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113611)||2002 TM54|| align=right|16,2|| align=right|2,193|| align=right|0,193|| align=right|4,68|| align=right|3,248||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113612)||2002 TU54|| align=right|16,0|| align=right|2,919|| align=right|0,077|| align=right|2,53|| align=right|4,986||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113613)||2002 TJ55|| align=right|16,0|| align=right|2,665|| align=right|0,103|| align=right|4,24|| align=right|4,351||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113614)||2002 TN55|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,021|| align=right|11,83|| align=right|5,257||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113615)||2002 TO56|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,226|| align=right|26,07|| align=right|3,553||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113616)||2002 TU56|| align=right|17,3|| align=right|2,422|| align=right|0,218|| align=right|1,38|| align=right|3,770||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113617)||2002 TJ57|| align=right|15,1|| align=right|3,240|| align=right|0,125|| align=right|4,95|| align=right|5,831||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113618)||2002 TZ58|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,148|| align=right|13,40|| align=right|4,586||MBA||4. října 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(113619)||2002 TU60|| align=right|15,4|| align=right|3,014|| align=right|0,075|| align=right|1,19|| align=right|5,232||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113620)||2002 TR61|| align=right|14,0|| align=right|3,114|| align=right|0,068|| align=right|10,81|| align=right|5,493||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113621)||2002 TA62|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,106|| align=right|9,46|| align=right|5,488||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113622)||2002 TE62|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|9,09|| align=right|5,347||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113623)||2002 TO63|| align=right|16,9|| align=right|2,132|| align=right|0,056|| align=right|3,09|| align=right|3,113||MBA||3. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113624)||2002 TD64|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,107|| align=right|5,13|| align=right|4,401||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113625)||2002 TD65|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,115|| align=right|4,60|| align=right|3,481||MBA||2. října 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(113626)||2002 TZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,988|| align=right|0,062|| align=right|1,25|| align=right|5,165||MBA||4. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113627)||2002 TH67|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,247|| align=right|12,70|| align=right|4,300||MBA||6. října 2002||Essen||Essen
|-
|(113628)||2002 TM70|| align=right|14,4|| align=right|2,846|| align=right|0,053|| align=right|15,77|| align=right|4,800||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113629)||2002 TU70|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,107|| align=right|12,36|| align=right|4,383||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113630)||2002 TZ70|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,118|| align=right|8,50|| align=right|4,203||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113631)||2002 TB71|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,071|| align=right|8,82|| align=right|5,356||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113632)||2002 TA72|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,211|| align=right|22,31|| align=right|3,495||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113633)||2002 TN73|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,069|| align=right|8,64|| align=right|5,605||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113634)||2002 TW73|| align=right|14,6|| align=right|3,124|| align=right|0,082|| align=right|9,31|| align=right|5,521||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113635)||2002 TG74|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,071|| align=right|8,29|| align=right|5,555||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113636)||2002 TH75|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,061|| align=right|6,10|| align=right|4,516||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113637)||2002 TK75|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,169|| align=right|7,37|| align=right|3,625||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113638)||2002 TC76|| align=right|15,6|| align=right|2,535|| align=right|0,160|| align=right|5,18|| align=right|4,035||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113639)||2002 TK76|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,195|| align=right|3,44|| align=right|3,539||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113640)||2002 TM76|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,051|| align=right|3,02|| align=right|4,652||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113641)||2002 TY76|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,100|| align=right|8,42|| align=right|5,347||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113642)||2002 TT77|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,084|| align=right|10,67|| align=right|5,459||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113643)||2002 TV77|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,046|| align=right|8,74|| align=right|4,522||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113644)||2002 TG78|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|4,129||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113645)||2002 TN78|| align=right|15,4|| align=right|2,783|| align=right|0,168|| align=right|6,02|| align=right|4,643||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113646)||2002 TS78|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,194|| align=right|14,14|| align=right|4,684||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113647)||2002 TU78|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,145|| align=right|6,69|| align=right|3,573||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113648)||2002 TR79|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,119|| align=right|7,83|| align=right|4,564||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113649)||2002 TX79|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,099|| align=right|19,31|| align=right|5,452||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113650)||2002 TT80|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,136|| align=right|7,24|| align=right|3,417||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113651)||2002 TW80|| align=right|16,3|| align=right|2,539|| align=right|0,159|| align=right|7,87|| align=right|4,046||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113652)||2002 TR81|| align=right|15,6|| align=right|2,777|| align=right|0,042|| align=right|7,17|| align=right|4,626||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113653)||2002 TY81|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,145|| align=right|7,91|| align=right|3,668||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113654)||2002 TH83|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,119|| align=right|7,77|| align=right|3,363||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113655)||2002 TK83|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,140|| align=right|6,21|| align=right|5,613||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113656)||2002 TY83|| align=right|14,7|| align=right|3,047|| align=right|0,153|| align=right|22,59|| align=right|5,318||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113657)||2002 TV84|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,093|| align=right|11,56|| align=right|4,433||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113658)||2002 TH85|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|7,68|| align=right|3,760||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113659)||2002 TQ85|| align=right|14,1|| align=right|3,141|| align=right|0,068|| align=right|8,42|| align=right|5,567||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113660)||2002 TX85|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,095|| align=right|15,26|| align=right|5,555||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113661)||2002 TE86|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,111|| align=right|13,76|| align=right|5,486||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113662)||2002 TC88|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,066|| align=right|10,70|| align=right|5,161||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113663)||2002 TD88|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,059|| align=right|7,25|| align=right|3,678||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113664)||2002 TB89|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,091|| align=right|7,50|| align=right|3,279||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113665)||2002 TQ89|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,130|| align=right|4,80|| align=right|3,448||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113666)||2002 TA90|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,181|| align=right|6,89|| align=right|5,606||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113667)||2002 TB91|| align=right|14,2|| align=right|3,352|| align=right|0,157|| align=right|15,89|| align=right|6,136||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113668)||2002 TN91|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,196|| align=right|4,98|| align=right|3,303||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113669)||2002 TO91|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,079|| align=right|9,28|| align=right|5,293||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113670)||2002 TK93|| align=right|15,8|| align=right|2,441|| align=right|0,193|| align=right|14,20|| align=right|3,814||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113671)||2002 TM96|| align=right|14,7|| align=right|3,174|| align=right|0,091|| align=right|6,38|| align=right|5,653||MBA||13. října 2002||Schiaparelli||Schiaparelli
|-
|(113672)||2002 TN96|| align=right|15,5|| align=right|2,445|| align=right|0,128|| align=right|5,88|| align=right|3,822||MBA||10. října 2002||Farpoint||Farpoint
|-
|(113673)||2002 TU97|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,141|| align=right|14,67|| align=right|5,565||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113674)||2002 TV99|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,158|| align=right|6,80|| align=right|4,162||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113675)||2002 TN102|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,047|| align=right|5,56|| align=right|4,642||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113676)||2002 TJ103|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,126|| align=right|5,16|| align=right|4,092||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113677)||2002 TJ105|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,145|| align=right|17,30|| align=right|5,516||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113678)||2002 TV106|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,055|| align=right|5,85|| align=right|4,559||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113679)||2002 TB108|| align=right|15,7|| align=right|2,796|| align=right|0,031|| align=right|13,73|| align=right|4,674||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113680)||2002 TY108|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,046|| align=right|14,49|| align=right|4,394||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113681)||2002 TL110|| align=right|16,3|| align=right|2,155|| align=right|0,326|| align=right|8,61|| align=right|3,163||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113682)||2002 TQ110|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,060|| align=right|11,65|| align=right|5,602||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(113683)||2002 TB111|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,094|| align=right|8,56|| align=right|5,467||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113684)||2002 TG111|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,036|| align=right|14,24|| align=right|5,559||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(113685)||2002 TQ111|| align=right|14,7|| align=right|2,885|| align=right|0,074|| align=right|2,86|| align=right|4,901||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113686)||2002 TL112|| align=right|15,2|| align=right|2,620|| align=right|0,076|| align=right|13,12|| align=right|4,239||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113687)||2002 TZ113|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,113|| align=right|11,41|| align=right|5,108||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113688)||2002 TW114|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,103|| align=right|8,97|| align=right|4,163||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113689)||2002 TP115|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,029|| align=right|12,06|| align=right|5,478||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113690)||2002 TK116|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,072|| align=right|7,39|| align=right|4,315||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113691)||2002 TG120|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,152|| align=right|12,89|| align=right|4,294||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113692)||2002 TH120|| align=right|15,8|| align=right|2,317|| align=right|0,272|| align=right|6,98|| align=right|3,527||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113693)||2002 TS120|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,147|| align=right|11,64|| align=right|4,560||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113694)||2002 TB121|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,019|| align=right|6,21|| align=right|4,704||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113695)||2002 TF121|| align=right|16,1|| align=right|2,155|| align=right|0,152|| align=right|4,75|| align=right|3,163||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113696)||2002 TL121|| align=right|14,2|| align=right|2,977|| align=right|0,084|| align=right|9,25|| align=right|5,136||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113697)||2002 TM121|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,057|| align=right|5,88|| align=right|3,348||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113698)||2002 TS124|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,094|| align=right|9,85|| align=right|5,492||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113699)||2002 TT124|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,057|| align=right|7,02|| align=right|3,413||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113700)||2002 TV124|| align=right|14,5|| align=right|3,052|| align=right|0,096|| align=right|9,24|| align=right|5,331||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113701)||2002 TT125|| align=right|14,1|| align=right|3,133|| align=right|0,065|| align=right|16,60|| align=right|5,546||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113702)||2002 TJ126|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,177|| align=right|16,93|| align=right|5,809||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113703)||2002 TS126|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,125|| align=right|6,50|| align=right|3,183||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113704)||2002 TQ127|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,074|| align=right|8,40|| align=right|5,261||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113705)||2002 TS127|| align=right|14,7|| align=right|3,141|| align=right|0,152|| align=right|10,17|| align=right|5,566||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113706)||2002 TB129|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,026|| align=right|8,38|| align=right|5,400||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113707)||2002 TM129|| align=right|14,0|| align=right|3,170|| align=right|0,050|| align=right|8,18|| align=right|5,644||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113708)||2002 TW130|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,061|| align=right|9,66|| align=right|5,139||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113709)||2002 TS131|| align=right|16,3|| align=right|2,194|| align=right|0,185|| align=right|3,71|| align=right|3,250||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113710)||2002 TH132|| align=right|14,6|| align=right|2,783|| align=right|0,167|| align=right|7,53|| align=right|4,641||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113711)||2002 TK132|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,143|| align=right|2,52|| align=right|3,670||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113712)||2002 TN132|| align=right|14,6|| align=right|3,077|| align=right|0,203|| align=right|6,49|| align=right|5,396||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113713)||2002 TO132|| align=right|13,7|| align=right|3,187|| align=right|0,085|| align=right|8,29|| align=right|5,688||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113714)||2002 TK133|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,125|| align=right|3,56|| align=right|5,708||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113715)||2002 TM133|| align=right|14,3|| align=right|3,184|| align=right|0,291|| align=right|12,51|| align=right|5,682||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113716)||2002 TH134|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,072|| align=right|9,77|| align=right|5,436||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113717)||2002 TV134|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,039|| align=right|5,74|| align=right|3,381||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113718)||2002 TV135|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,092|| align=right|9,67|| align=right|5,744||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113719)||2002 TH136|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,174|| align=right|8,82|| align=right|4,151||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113720)||2002 TZ136|| align=right|14,3|| align=right|3,006|| align=right|0,039|| align=right|7,67|| align=right|5,210||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113721)||2002 TB137|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,040|| align=right|8,76|| align=right|5,118||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113722)||2002 TV137|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,161|| align=right|8,44|| align=right|3,346||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113723)||2002 TD138|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,056|| align=right|11,11|| align=right|5,841||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113724)||2002 TL138|| align=right|14,0|| align=right|2,850|| align=right|0,142|| align=right|10,71|| align=right|4,810||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113725)||2002 TV139|| align=right|15,9|| align=right|2,171|| align=right|0,148|| align=right|4,62|| align=right|3,197||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(113726)||2002 TJ140|| align=right|16,8|| align=right|2,620|| align=right|0,196|| align=right|1,83|| align=right|4,241||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113727)||2002 TO141|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,239|| align=right|14,10|| align=right|3,818||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113728)||2002 TR142|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,234|| align=right|8,45|| align=right|3,698||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113729)||2002 TZ142|| align=right|16,5|| align=right|2,385|| align=right|0,142|| align=right|6,29|| align=right|3,683||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113730)||2002 TA143|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,088|| align=right|13,25|| align=right|4,649||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113731)||2002 TO143|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,098|| align=right|9,58|| align=right|4,478||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113732)||2002 TQ143|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,068|| align=right|14,64|| align=right|4,079||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113733)||2002 TX144|| align=right|15,9|| align=right|2,858|| align=right|0,024|| align=right|1,98|| align=right|4,830||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113734)||2002 TS150|| align=right|17,0|| align=right|2,168|| align=right|0,157|| align=right|3,49|| align=right|3,192||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113735)||2002 TF154|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,012|| align=right|9,70|| align=right|5,375||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113736)||2002 TD155|| align=right|15,4|| align=right|3,102|| align=right|0,081|| align=right|10,72|| align=right|5,462||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113737)||2002 TT156|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,085|| align=right|8,86|| align=right|4,361||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113738)||2002 TM157|| align=right|15,9|| align=right|2,525|| align=right|0,122|| align=right|10,26|| align=right|4,011||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113739)||2002 TX157|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,157|| align=right|13,95|| align=right|4,052||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(113740)||2002 TJ159|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,128|| align=right|14,96|| align=right|4,163||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113741)||2002 TS160|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,149|| align=right|14,68|| align=right|5,458||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113742)||2002 TD162|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,064|| align=right|15,54|| align=right|4,234||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113743)||2002 TL162|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,206|| align=right|15,16|| align=right|4,159||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113744)||2002 TE163|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,128|| align=right|16,78|| align=right|5,633||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113745)||2002 TS163|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,170|| align=right|12,31|| align=right|4,160||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113746)||2002 TA164|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,192|| align=right|15,16|| align=right|4,244||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113747)||2002 TH164|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,193|| align=right|19,09|| align=right|5,543||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113748)||2002 TN164|| align=right|13,6|| align=right|3,360|| align=right|0,067|| align=right|20,09|| align=right|6,157||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113749)||2002 TB166|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,108|| align=right|16,32|| align=right|5,578||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(113750)||2002 TL166|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,143|| align=right|2,80|| align=right|4,352||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek